Łazowscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Łazowscy herbu Krzywda – polski ród szlachecki
 Łazowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Łazowscy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Łazowscy herbu Łukocz – polski ród szlachecki
 Łazowscy herbu Rogala – polski ród szlachecki